Trumma kan syfta på

Trumma – musikinstrumentet
Trumma (vattenbyggnad) – en anläggning som leder vatten under en väg eller järnväg, kortare än en bro. 
 Trumma (vapen) – en revolverdel

Se även
 Trummagasin